A Aldea de Arriba o Aldea de Arriba pueden referirse a:

A Aldea de Arriba 

 A Aldea de Arriba (Aranga), lugar español de la parroquia de Fervenzas, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Aldea de Arriba (La Coruña), lugar español de la parroquia de Babío, del municipio de Bergondo, provincia de La Coruña, Galicia.

Aldea de Arriba 

 Aldea de Arriba (Abegondo), aldea española de la parroquia de Folgoso, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Aldea de Arriba (Boiro), aldea española de la parroquia de Castro, del municipio de Boiro, provincia de La Coruña, Galicia.
 Aldea de Arriba (Puebla del Brollón), aldea española de la parroquia de Canedo, del municipio de Puebla del Brollón, provincia de Lugo, Galicia.